Příjmení Belada nosí více osobností:

 Antonín Belada (1881–1936) – český architekt a stavitel, bratr Bohumila
 Bohumil Belada (1874–1964) – český architekt a stavitel

Česká příjmení